een hangar op Wright-Patterson Air Force Base waar volgens sommigen het bewijs ligt opgeslagen van het Roswellincident
Hangar 18 (film),  een film uit 1980.
Hangar 18 (lied), een lied van het album Rust in Peace door Megadeth
"Hangar 18, Area 51", een lied van het album Alchemy door Yngwie Malmsteen
Hangar 18 (rapgroep), een rapgroep.